Bathtub Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bathtub Lake (Fresno County, Kalifornien)
 Bathtub Lake (Lassen County, Kalifornien)
 Bathtub Lake (Washington)